

Crimea
 Novikovo – centro abitato del Distretto di Bilohirs'k
 Novikovo – centro abitato del Distretto di Lenine

Russia 
 Novikovo – centro abitato del Territorio dell'Altaj
 Novikovo – centro abitato dell'Oblast' di Arcangelo
 Novikovo – centro abitato dell'Oblast' di Belgorod
 Novikovo – centro abitato dell'Oblast' di Leningrado
 Novikovo – centro abitato dell'Oblast' di Lipeck
 Novikovo – centro abitato facente parte di Mosca
 Novikovo – centro abitato dell'Oblast di Mosca
 Novikovo – centro abitato dell'Oblast di Mosca con codice catastale 46 215 808 010
 Novikovo – centro abitato dell'Oblast di Mosca con codice catastale 46 215 828 010
 Novikovo – centro abitato dell'Oblast di Mosca nello Šachovskoj rajon
 Novikovo – centro abitato del Territorio di Perm' nell'Il'inskij rajon
 Novikovo – centro abitato del Territorio di Perm' nel Sivinskij rajon
 Novikovo – centro abitato dell'Oblast' di Pskov nel Pytalovskij rajon
 Novikovo – centro abitato dell'Oblast' di Pskov nel Sebežskij rajon
 Novikovo – centro abitato dell'Oblast' di Rjazan'
 Novikovo – centro abitato dell'Oblast' di Sachalin
 Novikovo – centro abitato dell'Oblast' di Smolensk
 Novikovo – centro abitato dell'Oblast' di Tambov nel Rasskazovskij rajon
 Novikovo – centro abitato dell'Oblast' di Tambov nel Starojur'evskij rajon
 Novikovo – centro abitato dell'Oblast' di Tver' nel Bežeckij rajon
 Novikovo – centro abitato dell'Oblast' di Tver' nel Rameškovskij rajon
 Novikovo – centro abitato dell'Oblast' di Tomsk